Паломеке ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 22 км². Население — 922 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Покровителем города считается святой Хуан.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Толедо